Назар Мыратгельдыевич Чолиев (; 21 июля 1986) — туркменский политик, член Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана — представитель от исполнительной власти Ашхабада с 30 марта 2021 года. В прошлом футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за национальную сборную Туркменистана по футболу.

Биография 
Назар Чолиев родился 21 июля 1986 года в Ашхабаде. Женат, имеет одного ребёнка.

В 1993—2002 годах учился в средней школе № 47 Ашхабада. В 2002—2006 годах обучался в Туркменском государственном университете имени Махтумкули и получил специальность историк, учитель.

В 2006—2007 годах проходил службу в армии в ВС Туркменистана.

С февраля по октябрь 2008 года работал учителем истории в средней школе № 42 Ашхабада.

С января по сентябрь 2013 года работал учителем географии и истории в средней школе № 51 Ашхабада.

В 2017—2018 годах работал в должности техникаинвентаризатора производственно-технического отдела предприятия технической инвентаризации Управления коммунального хозяйства Хякимлика города Ашхабада.

С 2018 года по настоящее время работает специалистом в отделе архива предприятия технической инвентаризации Управления коммунального хозяйства Хякимлика города Ашхабада.

В 2020 году был слушателем Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.

В марте 2021 года выдвинут кандидатом от Халк Маслахаты города Ашхабада в члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. По результатам голосования по выборам, состоявшимся 28 марта 2021 года с 52,6 % избран в первый состав членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Карьера футболиста 
В 2005—2006 играл за команду МТТУ.

Имеет опыт выступлений в Узбекистане, провёл 21 игру за команду «Алмалык» в 2008 году.

В 2009 году вернулся в футбольный клуб «Ашхабад».

В 2014—2016 годах был игроком футбольной команды «Алтын асыр».

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Туркменистана 6 февраля 2002 года в гостевом матче против Республики Корея (0:4). Впоследствии неоднократно вызывался под знамёна сборной.

Выступал за Олимпийскую сборную Туркменистана на Азиатских играх 2010 в Гуанчжоу.

Достижения 
  Алтын Асыр
 Суперкубок Туркмении: 2015
 Чемпион Туркмении: 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте ФИФА 
 Статистика на сайте National Football Teams 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Ашхабад»
Игроки ФК «Едиген»
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Выпускники Туркменского государственного университета
Депутаты Туркменистана